Le neutron est une particule subatomique de charge électrique nulle.
 Neutron est un jeu de stratégie combinatoire abstrait
 Neutron est un personnage appartenant à l'univers de Marvel Comics.
 Neutron est un projet de fusée de Rocket Lab

Voir aussi
Les Aventures de Jimmy Neutron : Un garçon génial, série télévisée d'animation américaine
Jimmy Neutron : Un garçon génial, film américain (2001)